Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 1996./97. je drugi put zaredom osvojila ekipa "Rijeke".

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1997/1998

Prva B liga

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1997/1998

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1997/1998

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1997/1998, Zagreb, 1997.
  

1996-97